Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Hazleton (Gloucestershire) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Hazleton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Hazleton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Hazleton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Hazleton (ang. Hazleton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan